Kråkenes ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Kråkenes (1926–2004), norwegischer Ruderer
 Sverre Kråkenes (* 1931), norwegischer Ruderer
 Thorstein Kråkenes (1924–2005), norwegischer Ruderer